A jam és a JAM jelentései:
 jam a dzsem (lekvár) eredeti írásmódja
 jam vagy jamsz(-gyökér), trópusi tápláléknövény
 jam zenélési mód (jam session)
 Jam (Jamm vagy Jav), ugariti tengeristen
 Jam, Michael Jackson dala
 The Jam, brit punk rock együttes
 JAM a makói József Attila Múzeum nevének rövidítése

 Dzsam minaretje

Lásd még 
 Dzsem (egyértelműsítő lap)